Noroy ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Noroy (Oise), Gemeinde im Département Oise
Noroy-le-Bourg, Gemeinde im Département Haute-Saône
Noroy-sur-Ourcq, Gemeinde im Département Aisne

Siehe auch:
Norroy